Daouda Sow peut désigner plusieurs personnes:
 Daouda Sow, homme politique sénégalais plusieurs fois au gouvernement.
 Daouda Sow, boxeur français médaillé aux Jeux olympiques d'été de 2008.
 Daouda Sow, attaquant de l'équipe de football de Mauritanie.

Voir aussi 
 Sow